Slonіm kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Slonіm (distriktshuvudort), Hrodnas voblast, 
 Slonіm (distrikt), Hrodnas voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar